Die State Bank of India ATP Challenger Tour 2014 war ein Tennisturnier, das vom 10. bis 15. Februar 2014 in Kalkutta stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 8. bis 10. Februar 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Rui Machado
 Yang Tsung-hua
 Chen Ti
 Huang Liang-chi

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 50 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 44 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 48 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Kalkutta